Финал НБА 2019 года — заключительная стадия регулярного чемпионата НБА в сезоне 2018/19 и окончание плей-офф. Чемпионы Восточной конференции «Торонто Рэпторс» сыграют с чемпионами Западной конференции «Голден Стэйт Уорриорз». Это будет пятое подряд появление «Голден Стэйт Уорриорз» в Финале НБА. Впервые с 2013 года чемпионы Восточной конференции получат преимущество домашней площадки за счёт лучшего результата в регулярном сезоне (58 побед против 57). Впервые с финала 2014 года не будет представлена команда «Кливленд Кавальерс», которая появлялась в Финале НБА на протяжении четырёх сезонов подряд. Это стал первый финал с 2010 года, в котором не примет участие Леброн Джеймс. Это также будет первый финал, который пройдёт за пределами США и первый финал для команды «Торонто».

В финале серия прошла до четырёх побед по схеме: 2+2+1+1+1. 1-я, 2-я и 5-я игры прошли на площадке команды «Торонто Рэпторс». «Голден Стэйт Уорриорз» были хозяевами площадки 3-й, 4-й и 6-й игр. Первая игра была сыграна 30 мая, а шестой заключительный матч — 13 июня.

Чемпионом НБА впервые стал «Торонто Рэпторс», который победил в шести матчах «Голден Стэйт Уорриорз» со счётом 4—2.

Предстояние

Голден Стэйт Уорриорз 
«Голден Стэйт Уорриорз» в одиннадцатый раз вышли в финал НБА и в пятый раз подряд. «Воины» стали лишь второй командой в истории НБА, которые добились такого результата, после знаменитого результата Бостон Селтикс, которые выходили в финал десять раз подряд между 1957-1966 гг. «Уорриорз» закончили регулярный сезон с результатом 57–25, заняв первое место в Тихоокеанском дивизионе и в Западной конференции. В первом раунде плей-офф «Голден Стэйт Уорриорз» победил Лос-Анджелес Клипперс 4–2, во втором был сильнее Хьюстон Рокетс 4–2, а в финале конференции одержали победу над Портленд Трэйл Блэйзерс 4–0.

Торонто Рэпторс 
«Торонто Рэпторс» впервые в истории вышли в финал НБА. «Рэпторс» закончили регулярный сезон с результатом 58–24, заняв первое место в Атлантическом дивизионе и второе в Восточной конференции. В первом раунде плей-офф «Торонто Рэпторс» победили Орландо Мэджик 4–1, во втором были сильнее Филадельфии-76 4–3, а в финале конференции одержали победу над Милуоки Бакс 4–2.

Регулярный сезон

Плей-офф 2019

Серия 
 Время всех матчей дано в Североамериканском восточном времени (UTC−4)

1 матч 

«Торонто Рэпторс» победил «Голден Стэйт Уорриорз» в первом матче финала НБА со счётом 118 на 109. Первая четверть закончилась лидерством «Торонто» в счёта 25 на 21. В середине второго игрового отрезка матча была равная борьба. «Голден Стэйт» приближался к «Рэпторс» на расстояние одного броска с игры, но к концу второй четверти канадский клуб был впереди на 10 очков. Калифорнийская команда подсократила отставание в счёте в третей четверти, но по её окончании «Торонто Рэпторс» был впереди 88 на 81. В начале четвертого игрового отрезка матча «Голден Стэйт Уорриорз» проигрывали 3 очка, но «Рэпторс» сделали разницу в счёте 12 очков за 7 минут до конца четвертой четверти и не упустили победу. Самым результативным игроком встречи стал Стефен Карри с 34 очками. У победителей 32 очка набрал Паскаль Сиакам, он забил 14 из 17 бросков с игры.

2 матч 

«Голден Стэйт Уорриорз» выиграл у «Торонто Рэпторс» со счётом 109:104 во втором матче финала НБА и сравнял счёт в серии 1–1. В середине первой четверти «Торонто» сделало рывок 7 на 0. «Голден Стэйт» в ответ набрал 10 очков и не пропустил ни одного мяча в свою корзину. По итогом первого игрового отрезка матча хозяева были впереди 27 на 26. В начале второй четверти канадский клуб выиграл отрезок 10 на 2. Перед большим перерывом счёт был 59 на 54 в пользу «Рэпторс». Со старта третьей четверти калифорнийский клуб сделал рывок 18 на 0. Игроки «Торонто Рэпторс» смогли забить первый бросок с игры на 6 минуте третьего игрового отрезка. Перед началом четвертой четверти «Голден Стэйт» лидировал в счёте 88 на 80. В конце четвертого игрового отрезка канадский клуб сделал рывок 10 на 0, но Андре Игудала забил решающий трёхочковый бросок за 5,9 секунды до конца матча. Во время игры получили травмы игроки «Голден Стэйт Уорриорз» Кевон Луни и Клей Томпсон. Самым результативным игроком встречи стал Кавай Леонард с 34 очками. У победителей 25 очков набрал Клей Томпсон.

3 матч 

«Торонто Рэпторс» победил «Голден Стэйт Уорриорз» в третьем матче финала НБА со счётом 123 на 109, и повёл в серии два один. В начале первой четверти игроки «Торонто» набрал 15 очков, а пропустили 7 в свою корзину. По итогам первого отрезка счёт был 36 на 29 в пользу канадского клуба. Во второй четверти шла равная борьба и по её окончании «Рэпторс» были впереди 60 на 52. В начале третьей четверти «Голден Стэйт» сделал рывок 7 на 0. Но «Торонто» выиграло концовку третьего отрезка матча. Счёт перед стартом четвертой четверти был 96 на 83 в пользу гостевой команды. Заключительный отрезок матча остался за канадским клубом. Самым результативным игроком встречи стал Стефен Карри с 47 очками. У победителей Кавай Леонард набрал 30 очков.

4 матч 

«Торонто Рэпторс» выиграл у «Голден Стэйт Уорриорз» в четвертом матче финала НБА со счётом 105 на 92, и повёл в серии три один. За первые восемь минут матча игроки «Голден Стэйт» набрали 17 очков, а пропустил в свое кольцо 10. По итогом первой четверти счёт был в пользу калифорнийской команды 23 на 17. Во втором отрезке матча шла равная борьба. Перед большим перерывом счёт был 46 на 42 в пользу «Уорриорз». Начало третьей четверти осталось за «Торонто Рэпторс». В концовке третьего отрезка матча Кавай Леонард и Серж Ибака организовали рывок гостевой команды 21 на 6. Перед стартом четвертой четверти канадский клуб был впереди со счётом 79 на 67. В заключительном отрезке матча «Торонто Рэпторс» не упустил победы. Самым результативным игроком встречи стал Кавай Леонард с 36 очками. У «Голден Стэйт Уорриорз» Клей Томпсон набрал 28 очков.

5 матч 

«Голден Стэйт Уорриорз» выиграл у «Торонто Рэпторс» со счётом 106:105 в пятом матче финала НБА, и сократил счёт в серии 2–3. Кевин Дюрант впервые сыграл в матче финальной серии после травмы, полученной в полуфинале западной конференции с «Хьюстон Рокетс». Начало матча осталось за «Голден Стэйт», но «Торонто» ответило рывком 10 на 2. После первой четверти калифорнийская команда была впереди со счётом 34 на 28. В начале второго отрезка матча Кевин Дюрант получил травму ахиллового сухожилия и покинул площадку, но «Голден Стэйт Уорриорз» увеличили отрыв в счёте. Затем канадский клуб выиграл свой игровой отрезок, когда его игроки набрали 10 очков, а пропустили в свое кольцо 3. Перед большим перерывом счёт был 62 на 56 в пользу гостей. В третьей четверти игроки «Уорриорз» набрали восемь безответных очков, но «Торонто Рэпторс» ответило рывком 10 на 3. После третьего отрезка матча «Голден Стэйт Уорриорз» был впереди со счетом 84 на 78. В середине четвертой четверти канадский клуб сделал рывок 12 на 3 и повёл в счёте в матче. В течение предпоследней минуты матча игроки калифорнийской команды забили два безответных трёхочковых броска и гости повели в счёте 3 очка. При счёте 106 на 105 в пользу «Голден Стэйт Уорриорз» в последней атаке матча Кайл Лоури не забил трёхочковый бросок, который был заблокирован Дрэймондом Грином. По ходу матча Кевон Луни усугубил свою травму. Самым результативным игроком встречи стал Стефен Карри с 31 очкам. У хозяев Кавай Леонард набрал 26 очков.

6 матч 

«Торонто Рэпторс» выиграл у «Голден Стэйт Уорриорз» в шестом матче финала НБА со счётом 114 на 110, и выиграл титул чемпиона НБА. В первые минуты матча Кайл Лоури набрал первые 11 очков своей команды, а пятерка игроков «Рэпторс» пропустила в свое кольцо только 2 очка. Но в концовке первой четверти «Голден Стэйт Уорриорз» сделал рывок 10 на 3. По итогом первого игрового отрезка матча гости были впереди 33 на 32. Во второй четверти шла равная борьба. Перед большим перерывом счёт был 60 на 57 в пользу канадского клуба. В середине третьего отрезка матча калифорнийская команда сделал рывок 7 на 0. Клей Томпсон в третьей четверти получил травму колена (разрыв крестообразной связки левой ноги). Клей забил 2 штрафных броска, покинул игровую площадку и не вернулся в игры. Перед началом четвертой четверти матча хозяева были впереди 88 на 86. В концовке матча при счёте 111 на 110 в пользу «Торонто Рэпторс» Стив Керр взял последний тайм-аут «Голден Стэйт Уорриорз». На последних секундах матча после промаха трёхочкового броска Стефена Карри игроки «Уорриорз» попросили тайм-аут, но у них его уже не было. Судьи выписали технический фол «Голден Стэйт» и передали после штрафного броска владение мячом гостям. Самым результативным игроком стал Клей Томпсон с 30 очками. В составе канадского клуба по 26 очков набрали Кайл Лоури и Паскаль Сиакам.

Самым ценным игроком финала был назван Кавай Леонард. Он стал первым игроком в истории НБА, который получил звание MVP Финала, выступая за команды двух разных конференций, и двенадцатым, который получил титул MVP Финала дважды. Кавай также стал третьим игроком в истории лиги после Карима Абдул-Джаббара и Леброна Джеймса, который становился самым ценным игроком финала в составе двух различных команд НБА.

Составы команд

Торонто Рэпторс

Голден Стэйт Уорриорз

Статистика игроков

Голден Стэйт Уорриорз 

|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Стефен Карри
| 6 || 6 || 41.7 || .414 || .343 || .947 || 5.2 || 6.0 || 1.5 || 0.2 || 30.5
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Клей Томпсон
| 5 || 5 || 37.6 || .541 || .585 || .875 || 4.8 || 2.4 || 0.8 || 0.0 || 26.0
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Дрэймонд Грин
| 6 || 6 || 41.2 || .433 || .263 || .857 || 10.8 || 9.3 || 1.7 || 1.0 || 12.5
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Кевин Дюрант
| 1 || 1 || 12.0 || .600 || 1.000 || 1.000 || 2.0 || 0.0 || 0.0 || 1.0 || 11.0
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Андре Игудала
| 6 || 6 || 31.4 || .431 || .308 || .333 || 4.5 || 4.0 || 1.0 || 1.5 || 9.2
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Демаркус Казинс
| 6 || 3 || 18.0 || .425 || .222 || .609 || 4.7 || 2.3 || 0.7 || 1.0 || 8.3
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Кевон Луни
| 5 || 1 || 20.8 || .583 || .000 || .250 || 3.2 || 1.2 || 0.4 || 0.2 || 5.8
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Куинн Кук
| 6 || 0 || 14.7|| .379 || .313 || 1.000 || 0.8 || 0.8 || 0.2 || 0.2 || 4.8
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Шон Ливингстон
| 6 || 1 || 16.3 || .417 || .000 || 1.000 || 1.5 || 1.5 || 0.7 || 0.2 || 4.7
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Юнас Йеребко
| 4 || 0 || 6.5 || .286 || .375 || .750 || 1.3 || 0.3 || 0.0 || 0.0 || 3.5
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Эндрю Богут
| 5 || 0 || 8.9 || .750 || .000 || .000 || 3.0 || 0.6 || 0.2 || 0.2 || 2.4
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Альфонзо Маккини
| 6 || 0 || 9.6 || .313 || .300 || .000 || 1.7 || 0.3 || 0.0 || 0.0 || 2.2
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Джордан Белл
| 4 || 1 || 6.3 || .750 || .000 || .000 || 1.3 || 0.3 || 0.0 || 0.5 || 1.5
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Джейкоб Эванс
| 3 || 0 || 0.6 || .000 || .000 || .000 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 0.0
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Дэмиан Джонс
| 1 || 0 || 1.6 || .000 || .000 || .000 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 0.0

Торонто Рэпторс 

|-! style="background:#FDE910;"
! scope="row" style="text-align:left; background:#FDE910"|Кавай Леонард
| 6 || 6 || 40.5 || .434 || .357 || .906 || 9.8 || 4.2 || 2.0 || 1.2 || 28.5
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Паскаль Сиакам
| 6 || 6 || 40.1 || .505 || .238 || .762 || 7.3 || 3.7 || 0.5 || 0.7 || 19.8
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Кайл Лоури
| 6 || 6 || 38.1 || .425 || .368 || .789 || 4.0 || 7.2 || 1.7 || 0.5 || 16.2
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Фред Ванвлит
| 6 || 0 || 32.4 || .444 || .400 || .857 || 2.7 || 2.2 || 1.2 || 0.0 || 14.0
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Марк Газоль
| 6 || 6 || 28.8 || .447 || .316 || .923 || 7.3 || 2.7 || 0.5 || 0.3 || 12.0
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Серж Ибака
| 6 || 0 || 19.3 || .560 || .333 || .769 || 5.2 || 1.0 || 0.8 || 1.7 || 11.3
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Дэнни Грин
| 6 || 6 || 27.2 || .390 || .364 || .000 || 3.5 || 1.2 || 1.2 || 0.5 || 7.3
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Норман Пауэлл
| 6 || 0 || 11.0 || .308 || .167 || 1.000 || 1.0 || 0.7 || 0.3 || 0.0 || 1.8
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Патрик Маккоу
| 4 || 0 || 3.1 || .500 || 1.000 || .000 || 0.0 || 0.5 || 0.0 || 0.0 || 0.8
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Джереми Лин
| 1 || 0 || 0.9 || .000 || .000 || .000 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 0.0
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Джоди Микс
| 1 || 0 || 0.9 || .000 || .000 || .000 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 0.0
|-
! scope="row" style="text-align:left;"|Малькольм Миллер
| 1 || 0 || 0.9 || .000 || .000 || .000 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 0.0 || 0.0

Примечания

Ссылки 
 Official Site
 

НБА в сезоне 2018/2019
Финал НБА